Dobkowice peut désigner :
 Dobkowice, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Dobkowice, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates.